«Звёздные во́йны: Эскадри́лья „Изго́й“» () — будущая эпическая космическая опера, часть франшизы «Звёздные войны». По состоянию нa 2023 год проект зaморожен и имеет мaло шaнсов нa выход.

Сюжет 

Фильм будет посвящён эскадрилье «Изгой» — созданной Люком Скайуокером элитной группе пилотов, которые летают на звездных истребителях Incom T-65B (X-Wing/«Крестокрыл») и сражаются на стороне Альянса за восстановление Республики.

Известно, что картина не станет прямой адаптацией игр об эскадрилье «Изгой»: по словам режиссёра проекта Пэтти Дженкинс, сценарий будет основан на самостоятельной истории, хотя отдельные элементы сюжета игр, предыдущих фильмов франшизы и романов Майкла Стэкпола тоже будут учтены.

В ролях

Производство 
В мае 2019 года было объявлено, что сценаристами и режиссёрами фильма станут Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс. Однако в октябре того же года они покинули проект. Режиссёром и шоураннером стала Пэтти Дженкинс, которая, по её словам, решила посвятить фильм памяти своего отца — лётчика, погибшего на службе. Работу над «Эскадрильей» Дженкинс назвала реализацией давнего желания «однажды снять величайший фильм о пилоте-истребителе всех времен». В создании сценария ей должен помочь Мэтью Робинсон.

Премьера фильма была намечена на 22 декабря 2023 года, но в мае 2022 года была перенесена на неопределённый срок из-за занятости Дженкинс на сторонних проектах. При этом ещё в ноябре 2021 года стало известно о творческих разногласиях между Дженкинс и студией.

В сентябре 2022 года картина исчезла из графика релизов компании The Walt Disney. О причинах этого решения и о том, как в дальнейшем будет выстраиваться работа над фильмом, ничего не сообщалось, но было известно, что производство фильма не отменено. В декабре того же года Пэтти Дженкинс рассказала СМИ, что вернулась к проекту и что он находится «в активной разработке». Однaко в мaрте 2023 годa появились сообщения о том, что фильм уже больше не нaходится в aктивной рaзрaботке.

Примечания 

Эскадрилья «Изгой»
Диснеевские фильмы